Ле-Кастелле:
 Ле-Кастелле — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Ле-Кастелле — коммуна во Франции, в департаменте Вар.